Шу́льце () — одна из самых распространённых немецких фамилий, не следует путать с Шультце () и с Шульц ().

Известные носители фамилии 
 Шульце, Август Сигизмунд (1833—1918) — немецкий юрист, профессор Страсбургского университета.
 Шульце, Адольф (1853—1923) — немецкий дирижёр и музыкальный педагог.
 Шульце, Альфред Отто Вольфганг (Вольс) (1913—1951) — немецкий живописец, график, фотохудожник.
 Шульце-Бойзен, Харро (1909—1942) — немецкий агент советской разведки.
 
  (1851—1937) — немецкий археолог.
 Шульце, Вольфганг (1953—2020) — немецкий языковед, лингвист, профессор.
 Шульце, Герберт (1909—1987) — немецкий подводник времён Второй мировой войны.
 Шульце, Герхард (род. 1944) — немецкий социолог, почётный профессор Университета Бамберга.
 Шульце, Готлоб Эрнст (1761—1833) — германский философ, педагог.
 Шульце-Делич, Герман (1808—1883) — немецкий экономист и политический деятель.
 Шульце, Даниэла (род. 1990) — немецкая гребчиха, участница Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира среди юниоров.
 
 Шульце, Иоганнес (1786—1869) — германский педагог и школьный администратор.
 Шульце, Клаус (1947—2022) — немецкий композитор и музыкант.
 Шульце, Курт (1894—1942) — немецкий агент советской разведки.
 Шульце, Макс (1825—1874) — немецкий гистолог и анатом.
 Шульце, Манфред — немецкий кёрлингист.
 Шульце, Маркус — разработал систему альтернативного голосования в соответствии с критерием Кондорсе получившую название Метод Шульце.
 Шульце-Наумбург, Пауль (1869—1949) — немецкий архитектор.
 Шульце, Норберт (1911—2002) — немецкий композитор.
 Шульце, Патрик (род. 1973) — немецкий гребец-каноист.
 Шульце, Рудольф (1918—1996) — министр почты и связи ГДР.
 Шульце, Свен (род. 1979) — немецкий политик.
 Шульце, Свенья (род. 1968) — немецкий политик.
 Шульце, Феликс (род. 1980) — немецкий кёрлингист, участник зимних Олимпийских игр 2014.
 Шульце, Франц Эйльхард (1840—1921) — немецкий зоолог.
 Шульце, Фридрих Август (был известен под псевдонимом Фридрих Лаун; 1770—1849) — немецкий поэт и новеллист.
 Шульце, Фриц (1846—1908) — немецкий писатель, профессор философии Иенском университете.
 Шульце, Хорст (1921—2018) — немецкий актёр, оперный певец, педагог.
 Шульце, Чарльз (1924—2016) — американский экономист.
 Шульце, Эрнст (1789—1817) — немецкий поэт.
 Шульце, Эрнст (1874—1943) — немецкий экономист, социолог, профессор.
 Шульце, Эрнст Георг (Садананда Свами, 1903—1977) — немецкий индолог, теолог и кришнаитский религиозный деятель.

См. также 
 Шульце-Геверниц

Примечания